Letov (Tsjechië), een Tsjechische, vroeger Tsjechoslowaakse vliegtuigbouwer.
 Letov, een Russische vliegtuigbouwer.
 Letov, een plaats in Tsjechië, niet ver van Podbořany.
 Egor Letov, een Russische punk rock muzikant en aanvoerder van de band Grazhdanskaya Oborona.
 Sergei Letov, een Russische saxofonist en broer van Egor Letov.